Struthio dmanisensis — вымерший вид нелетающих птиц из семейства страусовых (Struthinodae). Научное название получил в честь город Дманиси в южной Грузии, где были обнаружены окаменелые остатки.

Вид был распространён в юго-восточной части Европы в раннем плейстоцене (1,5—1,8 млн лет назад). Птицы обитали в широких степях и саваннах. Достаточно хорошо бегали, уступая по скорости современным страусам. Относительно дневного или ночного образа жизни вида ведутся дискуссии. Возможно, на этих птиц охотились предки людей. Естественными врагами были саблезубые кошки.

Птицы достигали в высоту от 3 до 3,5 м и имели вес до 450 кг. Исследователи относят этот вид к крупнейшим из когда-либо найденных птиц Северного полушария. Эта птица имела изящные и длинные конечности.

Литература 
 Nikolai Jossifowitsch Burtschak-Abramowitsch, Abesalom Vekua: The fossil ostrich Struthio dmanisensis sp. n. from the Lower Pleistocene of eastern Georgia. Acta Zoologica Cracoviensia 33, 1990, S. 121–132. (PDF )
 Nikita V. Zelenkov, Alexander V. Lavrov, Dmitry B. Startsev, Innessa A. Vislobokova, Alexey V. Lopatin: A giant early Pleistocene bird from eastern Europe: unexpected component of terrestrial faunas at the time of early Homo arrival, Journal of Vertebrate Paleontology e1605521, 2019. 
 Abesalom Vekua: Giant Ostrich in Dmanisi Fauna. In: Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 7,2, 2013, S. 143–148 (PDF ).

†
Вымершие бескилевые
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1990 году
Вымершие нелетающие птицы
Фоссилии из плейстоценовых отложений Грузии